Мэтью Бёрдетт (; родился 17 сентября 1992), более известен как Blxst (произносится как Blast) — американский рэпер, певец, автор песен и продюсер из Лос-Анджелеса, Калифорния. 4 сентября 2020 года он выпустил дебютный мини-альбом No Love Lost на своём лейбле Evgle в сотрудничестве с Red Bull Records.

Ранняя жизнь 
Бёрдетт вырос в Южном Лос-Анджелесе и начал заниматься рэпом и продюсированием вскоре после окончания средней школы.

Карьера 
Blxst начал свою музыкальную карьеру в хип-хоп коллективе TIU Muzic. В 2015 году он основал свой лейбл Evgle и стал креативным директором музыкальных клипов. В 2014 году Blxst спродюсировал «Do Yo Gudda (Ремикс)» от Hitta J3 при участии Кендрика Ламара, YG и Problem. Бёрдетт выпустил свою первую песню «Who Have Thought» ​в 2016 году. В 2019 году был выпущен сингл «Hurt», который обрёл большую популярность. 28 августа 2019 года он выпустил совместный мини-альбом совместно с Bino Rideaux под названием Sixtape.

4 сентября 2020 года Blxst выпустил дебютный мини-альбом No Love Lost, он был поддержан тремя синглами «Overrated», «No Love Lost» и «Be Alone». Проект занял 3-е место в чарте Billboard Heatseekers. Делюкс-издание было выпущено 4 декабря. 12 марта 2021 года он выпустил двухтрековый мини-альбом Just for Clarity. 22 апреля 2022 года Blxst выпустил дебютный студийный альбом Before You Go.

Исполнение 
Blxst вырос, слушая Хип-хоп Западного побережья, среди его вдохновителей он выделяет Райана Лезли, Фаррелла Уильямса и Канье Уэста. Музыкальный стиль Бёрдетта сравнивается с исполнителями Западного побережья такими, как Ty Dolla $ign и Nate Dogg.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Совместные альбомы

Синглы

Как главный исполнитель

Как гостевой исполнитель

Гостевые участия

Примечания 

Рэперы США XXI века
Рэперы США